

【丳】 — китайський ієрогліф.

Значення 
кіл, кілок, рожен, шампур.

Прочитання

Див. також 
串

Джерела та література

Посилання 
 

Ієрогліфічні ключі